Erster in der Saison 1967/68 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der 1. FC Nürnberg.

Saisonüberblick 
Unter Trainer Max Merkel gewann der 1. FC Nürnberg – damals Rekordmeister – seine neunte deutsche Meisterschaft. Es war der letzte Titelgewinn für den Club bis zum Pokalsieg 2007.

Der Karlsruher SC und Borussia Neunkirchen stiegen in die Regionalliga ab.

Torschützenkönig wurde Hannes Löhr vom 1. FC Köln mit 27 Toren.

Seit dieser Saison waren Auswechslungen erlaubt. Der erste ausgewechselte Spieler der Bundesligageschichte war der Torwart des HSV, Özcan Arkoç, in der Partie gegen Werder Bremen am ersten Spieltag. In der 20. Minute wurde er durch Erhard Schwerin ersetzt.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Zuschauertabelle

Torschützenliste

Die Meistermannschaft des 1. FC Nürnberg

Schiedsrichter

Literatur 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken (Hrsg.): DSFS Bundesliga-Chronik 1967/68 (PDF; 4,5 MB)

Einzelnachweise 

1967 68
Fußballsaison 1967/68